Pandeglang is een regentschap (kabupaten) in de Indonesische provincie Banten op Java.

Pandeglang is gelegen op de westelijke punt van het eiland Java met een een kustlijn van 230 km en een oppervlakte van 2.746,89 km2 dat is 29,98 procent van de totale oppervlakte van de provincie.
Pandeglang had een bevolking van 1.149.610 bij de volkstelling 2010 en 1.272.687 bij de volkstelling 2020.

Geografie

Onderdistricten 
Het regentschap bestaat uit 35 onderdistricten (kecamatan):

Opmerkingen: (a) inclusief 32 eilanden in de zeestraat tussen Java en Sumatra. b) met inbegrip van de twee kleine eilanden voor de kust van Pulau Deli en Pulau Tinjil.
c) met inbegrip van het kleine offshore-eiland Pulau Liwungan. d) met inbegrip van het kleine offshore-eiland Pulau Popole.

Regentschap of stadsgemeente in Banten